Het toernooi om het wereldkampioenschap dammen 1948 vond plaats van zaterdag 13 november 1948 tot en met donderdag 2 december 1948 in verschillende Nederlandse plaatsen. Het kampioenschap, dat bestond uit 22 ronden, werd gewonnen door de Nederlander Piet Roozenburg, die met 37 punten een ruime voorsprong had op de rest van het veld.

Eindstand

Rondes 

Wereldkampioenschap dammen
Dammen in Nederland
Dammen in 1948
Dammen